Municipio de Montmorency puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Montmorency (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Montmorency (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montmorency.